Eric C. Williams (n. 1972), cestista statunitense
 Eric Williams (n. 1978), cestista statunitense
 Eric Williams (n. 1984), cestista statunitense
 Eric Williams, ex primo ministro di Trinidad e Tobago
 Eric Williams, ex nuotatore nigeriano